Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Kremlin Cup 2010. Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Oktober 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski